Pierre Bonnaud peut désigner :

 Pierre Bonnaud (1865-1930), peintre français ;
 Pierre Bonnaud (1931-), géographe français ;
 Pierre Bonnaud (1976-), comédien français.